Василий Лазаревич Попов (1925—1945) — советский военнослужащий. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945). Старший сержант.

Биография 
Василий Лазаревич Попов родился 23 ноября 1925 года на хуторе Пронин Усть-Медведицкого округа Сталинградской губернии РСФСР (ныне село Серафимовичского района Волгоградской области Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский. С ранних лет с родителями жил в городе Красный Луч Донецкой (с 1938 года — Ворошиловградской) области. Окончил 8 классов средней школы № 4. Решив стать шахтёром, поступил в Краснолучский горный техникум, но его планам помешала война. В первые месяцы Великой Отечественной войны Василий Лазаревич и его мать Аполлинария Семёновна были эвакуированы в Сталинградскую область. Жили у родственников на хуторе Затонский. После прорыва немецко-фашистских войск к Дону Поповы эвакуировались за Волгу в посёлок Эльтон Палласовского района Сталинградской области.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии В. Л. Попов был призван Эльтонским районным военкоматом в феврале 1943 года. После окончания школы младших командиров младший сержант В. Л. Попов был направлен для дальнейшей службы в одно из пехотных училищ. Однако, написав несколько рапортов, Василий Лазаревич добился отправки в действующую армию и в ноябре 1943 года был направлен на 4-й Украинский фронт. Участвовал в Крымской операции, освобождении от немецко-фашистских захватчиков города Севастополя. С июля 1944 года сержант В. Л. Попов воевал на 1-м Прибалтийском фронте. Участвовал в Шяуляйской наступательной операции, блокаде Курляндской группировки противника. В ходе Восточно-Прусской операции командир отделения 2-й стрелковой роты 995-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 43-й армии сержант Попов отличился в январе 1945 года в уличных боях за город Тильзит. Заменив погибшего в бою пулемётчика, Василий Лазаревич отразил контратаку противника с большим для него уроном. С 25 февраля 1945 года 43-я армия действовала в составе 3-го Белорусского фронта. В ходе Кёнигсбергской операции В. Л. Попов был произведён в старшие сержанты и назначен на должность помощника командира взвода. Действуя в составе одной из штурмовых групп, он особо отличился в период с 6 по 9 апреля 1945 года при штурме города-крепости Кёнигсберг.

При прорыве вражеской линии обороны старший сержант Л. В. Попов личным примером увлёк отделение за собой и, первым ворвавшись в первую немецкую траншею, лично уничтожил 14 солдат противника. Продолжая развивать успех, отделение Попова захватило вторую и третью линии вражеских траншей, взяв в плен 96 солдат и офицеров вермахта. Во время уличных боёв штурмовая группа, в составе которой действовало отделение старшего сержанта Попова, при подходе к центральным районам города столкнулась с ожесточённым сопротивлением противника. Немцы, превратив одно из больших каменных зданий в хорошо укреплённый опорный пункт, вели непрерывный огонь из двух станковых пулемётов. Старший сержант В. Л. Попов со своим отделением сумел проникнуть в здание и забросал огневые точки противника гранатами, уничтожив оба пулемёта вместе с расчётами. При штурме кёнигсбергской крепости В. Л. Попов со своим отделением всегда шёл впереди своей штурмовой группы. Бойцы Попова уничтожили 34 и захватили 2 вражеских орудия и взяли в плен более 80 солдат и офицеров вермахта. 9 апреля 1945 года гарнизон крепости Кёнигсберг капитулировал. Последние очаги сопротивления в городе были ликвидированы 10 апреля. После взятия Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта приступили к ликвидации немецкой оперативной группы «Земланд» на Земландском полуострове. При прорыве немецкой линии обороны 13 апреля 1945 года В. Л. Попов был убит осколком снаряда. Похоронен в посёлке Чкаловске Калининградского городского округа. Звание Героя Советского Союза старшему сержанту Попову Василию Лазаревичу было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (19.04.1945);
 орден Ленина (19.04.1945);
 медаль «За отвагу» (20.04.1945).

Память 
 Памятник Герою Советского Союза В. Л. Попову установлен в городе Красный Луч Луганской области Украины.
 Именем Героя Советского Союза В. Л. Попова названа улица в городе Красный Луч Луганской области Украины.
 Имя Героя Советского Союза В. Л. Попова носит средняя школа в селе Пронин Волгоградской области.

Литература

Документы

Ссылки 
 
 
 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Калининградской области